Magog a plusieurs significations :

Toponyme 

 Magog est une ville du Québec ;
 Magog est une rivière du Québec ;
 Magog est un lac du Québec.

Patronyme 

 Henri-Georges Jeanne (1877-1947), plus connu sous le pseudonyme H. J. Magog, auteur de romans populaires et policiers.

Pseudonyme 

 Magog est un patriarche de la Bible.